Název Všetaty má více míst:
 Všetaty (okres Mělník) – městys v okrese Mělník
 Všetaty (okres Rakovník) – obec v okrese Rakovník

 Všetaty (zámek) – zámek ve stejnojmenné obci v okrese Rakovník